Le nom de Bondeville s'applique à des lieux ou des personnes. Toponyme normand à l'origine, il signifie « le domaine de Bondi », nom de personne norrois

Toponymie

Communes 
 Bondeville, ancienne commune de Seine-Maritime rattachée à Sainte-Hélène-Bondeville
 Sainte-Hélène-Bondeville, commune de Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Bondeville, commune de Seine-Maritime

Autres 
 Canton de Notre-Dame-de-Bondeville, canton de Seine-Maritime
 Hôtel de Bondeville, hôtel particulier, aux 4 et 6 Rue des Haudriettes dans le quartier du Marais à Paris

Personnes 
 Emmanuel Bondeville (1898-1987), compositeur français
 Emmanuelle Bondeville (1956-), comédienne française spécialisée dans le doublage

Autres 
 Hôtel de Bondeville, œuvre de Pascal of Bollywood

Homonymie de patronyme